Устье — деревня в Гдовском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения «Гдов» Гдовского района.

Расположена в 2 км к северо-востоку от Гдова в устье реки Гдовка, у побережья Чудского озера.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на 2000 год составляет 222 жителя, на 2009 год — 202 жителя.

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Гдовской волости.

Примечания 

Населённые пункты Гдовского района